Monty ist als Variante von Monte eine Verkleinerungsform des englischen männlichen Vornamens Montgomery.

Namensträger

Vorname 

 Monty Alexander (* 1944), US-amerikanischer Jazz-Pianist und Melodica-Spieler
 Monty Arnold (* 1967), deutscher Schauspieler, Komiker und Synchronsprecher
 Monty Budwig (1929–1992), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Monty Holmes (* 19**), US-amerikanischer Country-Sänger
 Monty Jacobs (1875–1945), deutscher Schriftsteller und Journalist englischer Herkunft
 Monty Norman (1928–2022), englischer Sänger, Texter und Komponist von Musicals und Filmmusiken
 Monty Roberts (* 1935), US-amerikanischer Autor
 Monty Schädel (* 1969), Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft
 Monty Sopp (* 1963), US-amerikanischer Wrestler

Künstlername 
 Monty Banks (1897–1950), italienisch-US-amerikanischer Comedian und Filmregisseur
 Monty Python, britische Komikergruppe

Spitzname 
 Bernard Montgomery (1887–1976), britischer Feldmarschall im Zweiten Weltkrieg
 Christopher Montgomery (* 19**), US-amerikanischer Entwickler freier Software
 Michael Widenius (* 1962), schwedischer Entwickler freier Datenbank-Software

Familienname 
 Dave Monty (* 1949), deutscher Maler und Aktionskünstler
 Mike Monty (1936–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Ole Monty (1908–1977),  dänischer Schauspieler
 Willy Monty (1939–2014), belgischer Radrennfahrer

Sonstiges 
 Monty (Comic), US-amerikanischer Comic

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Familienname
Englischer Personenname